Matsia (dios)
Tifón